Televisão
Televisor
Ou ainda:
.tv
TV.com

Desambiguações de siglas